Le Hurghada International 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Hurghada International qui se déroule à Hurghada du 12 au . Le tournoi appartient à la catégorie WSA Silver 20 et il est doté de  de prix.

Raneem El Weleily remporte le titre en battant sa compatriote Omneya Abdel Kawy en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International
 Hurghada International masculin 2011
 Saison 2011 de la WSA

Liens externes 

féminin 2011
Squash en 2011
Sport en Égypte en 2011
Sport en mai 2011